Mistrzostwa Armenii w piłce siatkowej mężczyzn 2021 – 29. sezon mistrzostw Armenii w piłce siatkowej zorganizowany przez Związek Piłki Siatkowej Armenii (Հայաստանի Վոլեյբոլի Ֆեդերացիա, HVF). Rozgrywki zainaugurowane zostały 3 kwietnia i trwały do 18 grudnia 2021 roku.

W mistrzostwach Armenii w 2021 roku wzięło udział 5 drużyn. Rozegrały one między sobą po cztery mecze.

Po raz trzynasty mistrzem Armenii został klub FIMA, drugie miejsce zajął zespół BKMA, natomiast trzecie – KhMOMM.

Drużyny uczestniczące

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela 

Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy bilans setów.Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pktUwaga: Mecz III rundy pomiędzy klubami Giumri i NUACA nie odbył się.

Bibliografia 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Armenii
2021 w piłce siatkowej
2021 w Armenii